Plusieurs artères urbaines portent ou portaient le nom de cours Napoléon. On distingue parmi celles-ci :

Artère actuelle 
 le cours Napoléon à Ajaccio (Corse-du-Sud).

Artères rebaptisées 
 le cours Napoléon à Lyon  (Métropole de Lyon), ancien nom du cours de Verdun.
 le cours Napoléon à Villeurbanne (Métropole de Lyon), ancien nom du cours de la République.